Rathaus bezeichnet folgende Gebäude in Ingolstadt:

 Altes Rathaus (Ingolstadt), 14. Jahrhundert
 Neues Rathaus (Ingolstadt), 1960
 Soziales Rathaus
 Technisches Rathaus, Spitalstraße 3
 Technisches Rathaus (Ingolstadt), in Planung, siehe Ingolstadt Hauptbahnhof #Zukunft